Tuwei ist der Name von

 Cornelius Tuwei (* 1993), kenianischer Mittelstreckenläufer
 David Tuwei (* 1979), kenianischer Langstreckenläufer
 Richard Tuwei (* 1954), kenianischer Mittelstrecken- und Hindernisläufer